Neolith bezeichnet:

 die Jungsteinzeit
 eine polnische Black- und Death-Metal-Band, siehe Neolith (Band)